Markovics est un nom propre français d’origine serbe qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1991-), activiste autrichien de la Nouvelle droite et cofondateur du  ;
  (1975-), écrivain de science-fiction hongrois ;
  (1960-), chanteuse d'opéra hongroise ;
  (1964-), footballeuse hongroise ;
 Karl Markovics (1963-), acteur, réalisateur et scénariste autrichien.
  (1770-1844), magistrat, écrivain et ethnographe hongrois.

Patronyme hongrois